Таймы́р — топоним, а также названия различных объектов:

Географические объекты 
 Таймыр — полуостров в России, расположенный между Енисейским и Хатангским заливами.
 Таймыр — остров в Карском море у северо-западного побережья полуострова Таймыр.
 Таймыр — озеро на полуострове Таймыр.
 Таймыр — банка у западного побережья острова Южный архипелага Новая Земля [maps39.narod.ru/map2/index23.html].
 Таймыр — мыс на юго-востоке острова Жохова.

Морские суда  
 «Таймыр» — ледокольный пароход.
 «Таймыр» — атомный ледокол.

Прочее 
 «Таймыр» — газета, издающаяся в Дудинке.
 «Таймыр» — авиакомпания в России.
 «Таймыр» — семейство модульных ракет-носителей (РН) сверхлёгкого класса.

См. также 
 Верхняя Таймыра — река на полуострове Таймыр, впадающая в озеро Таймыр. 
 Нижняя Таймыра — река вытекающая из озера Таймыр и впадающая в Карское море.
 Таймырский залив — залив Карского моря, омывающий центральную часть морского побережья полуострова Таймыр.
 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ — автономный округ в составе СССР, затем субъект Российской Федерации, существовавший до 2007 года.
 Таймырский Долгано-Ненецкий район — муниципальный район в северной части Красноярского края.
 Малый Таймыр — остров в море Лаптевых.
 Вас вызывает Таймыр